Variabel har flere specialiseringer:
 Variabel (matematik) - en symbolsk repræsentation der denoterer en mængde eller et udtryk
 Afhængige variabel
 Uafhængige variabel
 Skjult variabel - en variabel, der ikke direkte observeres; men som kan udledes (gennem en matematisk model) af andre variable, som er observerbare eller direkte målelige
 Stokastisk variabel - inden for sandsynlighedsregning og statistik en variabel, hvis værdi påvirkes af tilfældigheder
 Variabel (datalogi) - repræsenterer allokeringer af data som kan ændres
 Boolsk variabel - boolsk variabel eller boolean er en variabel som kun kan antage to værdier (sandt/falsk)

Se også
 Variabel kalktuemos
 Variabel kondensator - en kondensatorer som kan få varieret sin kapacitans
 Variabel modstand - en resistor (modstand) som kan få varieret sin resistans
 Variabel rente
 Parameter - flertydig
 Argument - flertydig
 Konstant
 Matematisk konstant